Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 7-es, továbbá 7A, 7BIS, 7i jelzésű villamosok:

Magyarország 

 7-es villamos (Budapest)megszűnt
 7A villamos (Budapest)megszűnt
 7i villamos (Budapest)megszűnt

 7-es villamos (Debrecen)megszűnt

 7-es villamos (Szeged)megszűnt
 7A villamos (Szeged)megszűnt

Belgium 

 7-es villamos (Brüsszel)

Csehország 

 7-es villamos (Prága)

Lengyelország 

 7-es villamos (Szczecin)
 7BIS villamos (Szczecin)megszűnt